Yonaguni (eiland), een eiland dat behoort tot de Yaeyama-eilandengroep in de Japanse prefectuur Okinawa 
Yonaguni (taal), de inheemse taal van het het eiland Yonaguni
Yonaguni (gemeente), een gemeente in de Japanse prefectuur Okinawa